Cəfərabad – centro abitato del distretto di Cəbrayıl, in Azerbaigian
 Cəfərabad – centro abitato del distretto di Şəki, in Azerbaigian